Муниципальное образование Пореченское — упразднённое муниципальное образование (сельское поселение) в Дубенском районе Тульской области. Административный центр — село Опочня.

Законом Тульской области от 1 апреля 2013 года № 1916-ЗТО, преобразованы, путём объединения, муниципальные образования Воскресенское, Гвардейское и Пореченское в муниципальное образование Воскресенское.

Муниципальное образование Пореченское граничит на севере, западе, юге — с Протасовским, Гвардейским и Воскресенским муниципальными образованиями, на востоке — с Ленинским районом. Численность постоянного населения на 1 января 2008 года составила 1671 человек. Крупнейшие населённые пункты: Поречье (567 чел.), Опочня (479 чел.), Бабошино (322 человек).

Состав поселения входили:
 Опочня (село)
 Бабошино (деревня)
 Бабошинские Выселки (деревня)
 Веригино (деревня)
 Елисеевка (деревня)
 Карачево (деревня)
 Лошачье (деревня)
 Михино (деревня)
 Новое Берковое (деревня)
 Поречье (поселок)
 Поречье (деревня)
 Старое Берковое (деревня)
 Хотетово (деревня)

В XIV—XV веках в устье реки Волкона (приток Упы) находилось Волконское княжество c центром в Волконске (Волконеске).

Близ впадения реки Волконы в Упу находятся три средневековых городища: Пореченское, Березовское, Тимофеевское.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Дубенского района Тульской области
Упразднённые сельские поселения Тульской области
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году